Das Mazda Tennis Classic 1993 war ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Damen in San Diego. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 1993 und fand vom 2. bis 8. August 1993 statt.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Arantxa Sánchez Vicario mit 6:4, 4:6 und 6:1. Im Doppel gewann die Paarung Gigi Fernández / Helena Suková mit 6:4 und 6:3 gegen Pam Shriver / Elizabeth Smylie.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1993
1993